TML est un sigle, une abréviation ou un code qui peut désigner :
  ;
 Télescope à miroir liquide ;
 tML : tonnes de métal lourd (dans l'industrie du nucléaire) ;
 TransManche Link ;
 Transportable moisture limit, la teneur limite en humidité admissible aux fins du transport maritime ;
 Thomas Martinot-Lagarde coureur français de 110 m haies.